Mitsubishi Carisma — автомобиль, выпускавшийся японской компанией Mitsubishi для европейского рынка с 1995 по 2003 год. В России официально продавался начиная с 1999 года. Название произошло от сочетания английского слова car (автомобиль) и греческого kharisma (божественный дар). Carisma была разработана совместно с компанией Volvo и собиралась на заводе NedCar в Нидерландах. Всего было произведено около 350 000 автомобилей.

Carisma предлагали с кузовами седан и хэтчбек, бензиновыми двигателями объёмом от 1,3 до 1,8 литра или дизельным 1,9 литра (компании Renault), позднее к нему добавился ещё один 1,9-литровый DI-D дизель, который также устанавливался на автомобили Рено и Volvo.
Несмотря на название, Carisma обладала довольно нейтральным дизайном, который оставался таковым и после рестайлинга 1999 года. В модельном ряду Mitsubishi, Carisma занимала место между Lancer и Galant. 
Шасси Carisma было использовано Proton при создании Proton Waja, укороченное шасси послужило основой для создания Mitsubishi Space Star, выпускавшимся на том же заводе NedCar.

Модель Mitsubishi Carisma 1995 года вошла в потребительский антирейтинг по версии британского издания Auto Express, где были названы десять наихудших автомобилей продававшихся на Туманном Альбионе за последние 25 лет).

Производство и продажи

Двигатели

Примечания

Ссылки 
(Источник: Fact & Figures 2000, Fact & Figures 2005, сайт Mitsubishi Motors)

Carisma